NLD steht für:
 National Leadership for Development (deutsch: Nationale Führung für Entwicklung), eine politische Partei in Sambia
 Nationale Liga für Demokratie, eine politische Partei in Myanmar
 Neuer Landesdienst Hannover - Kulisse, auch Neuer Landes-Dienst. Niedersächsischer Landesdienst, rechtsgerichtete Zeitschrift und Nachrichtenagentur in den 1950er Jahren
 Nichtlineare Dynamik, ein Zweig der Theorie dynamischer Systeme
 Niederlande, Länderkürzel nach ISO-3166-1-Kodierliste
 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, die zentrale staatliche Denkmalfachbehörde
 Nonverbal Learning Disorder englischer Fachbegriff für eine Nonverbale Lernstörung, der auch oft im Deutschen verwendet wird
 Novell Linux Desktop, eine Linux-Distribution

nld steht für:
 Niederländische Sprache (ISO-639-3-Code)

NLD